Lojkine peut faire référence à :

 Jean Lojkine, sociologue français
 Stéphane Lojkine, universitaire et critique littéraire français
 Boris Lojkine, cinéaste français

Homonymie de patronyme